Mamacita – album dei Super Junior del 2014
 Mamacita – singolo di Travis Scott del 2014
 Mamacita – singolo di Tinie Tempah del 2016
 Mamacita – singolo di Lil Yachty del 2017
 Mamacita – singolo di Achille Lauro del 2018
 Mamacita – singolo di Jason Derulo del 2019
 Mamacita – singolo di Tyga, YG e Santana del 2019
 Mamacita – singolo dei Black Eyed Peas, Ozuna e J. Rey Soul del 2020